Не́вский лесопа́рк — лесной массив в Свердловском городском поселении Всеволожского района Ленинградской области площадью 600 га.

Также Невским лесопарком называется гораздо более обширный лесной массив (несколько тысяч га), занимающий всю северную часть Свердловского городского поселения и южную часть Заневского сельского поселения.

География 
Невский лесопарк расположен к юго-востоку от Санкт-Петербурга, в южной части Всеволожского района. Название получил от протекающей рядом с ним реки Нева.

Граничит:
 с севера — с посёлками Рабочий и Красная Заря,
 с юга и запада — с Невой,
 на востоке — с полями Посёлка имени Свердлова.

По лесопарку протекает речка Чёрная. В западной части лесопарка расположены усадьба Богословка, Покровская церковь и деревня Невский Парклесхоз.

Ближайшие станции метро —  «Улица Дыбенко» и  «Ломоносовская».

История 

Во время Великой Отечественной войны Невский лесопарк оказался в зоне сплошного артобстрела, в результате которого полегло около 90 % его деревьев. За последующие десятилетия, в результате интенсивных работ по восстановлению, лесопарк вновь обрёл красоту и объём, утраченные в войне, однако в последние годы он вновь пришёл в запустение. В 1991—1995 годах на территории лесопарка совершил 5 убийств петербургский маньяк, старший сержант УВД по петербургскому метрополитену Павел Шувалов.

В южной части лесопарка расположены усадьба «Богословка» и кладбище военных моряков у места стоянки эсминца «Стройный».

Текущий статус 
В настоящее время ведутся разбирательства вокруг спорного изменения статуса лесопарка, который недавно вывели из списка земель лесного фонда: теперь вместо Минприроды лесопарк находится в ведении Росимущества.

Примечания

Ссылки 
 Фотогалерея: Невский лесопарк осенью

Лесные массивы Всеволожского района
Лесопарки Ленинградской области
Лесные массивы по алфавиту
Заказники Ленинградской области